Винце се може односити на:

 Винце, мађарско мушко име,
 Винце, презиме у Хрватској,
 Винце, деминутив од именице вино,
 Винцент Адлер - (), мађарски пијаниста и композитор,
 Винце Варта - (), хемичар,
 Винце (Куманово), насеље у општини Куманово, Северна Македонија.